Las término dopaje se puede designar a:

 Dopaje (deportes): Es la promoción o consumo de cualquier método o sustancia prohibida en el deporte que puede ser potencialmente peligrosa para la salud de los deportistas y que es susceptible de mejorar su rendimiento de manera ilícita.
 Dopaje (semiconductores): Es el proceso de agregar intencionalmente impurezas en un semiconductor extremadamente puro con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas.